Dragash kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Komuna e Dragashit, kommun, 
 Dragash (kommunhuvudort i Kosovo),